034  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Monte Mario, a Roma